A 2018. évi téli olimpiai játékokon a síugrás férfi egyéni nagysánc versenyszámát február 16-án és 17-én rendezték. Az aranyérmet a lengyel Kamil Stoch nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A selejtezőből az első 50 versenyző jutott a döntőbe.

A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Döntő

Források 

Síugrás a 2018. évi téli olimpiai játékokon